ФК Мидтјиланд () је дански фудбалски клуб из Хернинга. Основан је 1999. године. Клуб је три пута био првак Данске, и једном освајач домаћег купа.

ФК Мидтјиланд у европским такмичењима 
{| class="wikitable"
! Сезона
! Такмичење
! Коло
! Клуб
! Дом.
! Гост
! Укупно
|-
|rowspan=2|2001/02.
|rowspan=2|Куп УЕФА
| кв.
| Гленторан
| 1:1
| 4:0
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 5:1
|-
| 1. коло
| Спортинг Лисабон
| 0:3
| 1:3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 2:6
|-
|rowspan=3|2002/03.
|rowspan=3|Куп УЕФА
| кв.
| Победа
| 3:0
| 0:2
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 3:2
|-
| 1. коло
| Вараждин
| 1:0
| 1:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2:1
|-
| 2. коло
| Андерлехт
| 0:3
| 1:3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 1:6
|-
|rowspan=2|2005/06.
|rowspan=2|Куп УЕФА
| 1. коло кв.
| Торшавн
| 2:1
| 2:2
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 4:3
|-
| 1. коло
| ЦСКА Москва
| 1:3
| 1:3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 2:6
|-
|rowspan=3|2007/08.
|rowspan=3|Куп УЕФА
| 1. коло кв.
| Кефлавик
| 2:1
| 3:2
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 4:4 (пгг)
|-
| 2. коло кв. 
| Хака
| 5:2
| 2:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 7:3
|-
| 1. коло
| Локомотива Москва
| 1:3
| 0:2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 1:5
|-
|rowspan=2|2008/09.
|rowspan=2|Куп УЕФА
| 1. коло кв.
| Бангор сити
| 4:0
| 6:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 10:1
|-
| 2. коло кв.
| Манчестер сити
| 0:1 
| 1:0
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 1:1 (2:4пен)|-
|rowspan=2|2011/12.
|rowspan=2|Лига Европе
| 2. коло кв.
| Њу сејнтс
| 5:2
| 3:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 8:3
|-
| 3. коло кв.
| Виторија Гимараиш
| 0:0
| 1:2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 1:2
|-
|2012/13.
|Лига Европе
| плеј-оф
| Јанг бојс
| 0:3
| 2:0
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 2:3
|-
|2014/15.
|Лига Европе
| плеј-оф
| Панатинаикос
| 1:2
| 1:4
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 2:6
|-
|rowspan=7|2015/16.
|rowspan=2|Лига шампиона
| 2. коло кв.
| Линколн
| 1:0
| 2:0
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 3:0
|-
| 3. коло кв.
| АПОЕЛ
| 1:2
| 1:0
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 2:2 (пгг)
|-
|rowspan=5|Лига Европе
| плеј-оф
| Саутемптон
| 1:0
| 1:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2:1
|-
|rowspan=3|Група Д
| Наполи
| 1:4
| 0:5
|bgcolor="#ddffdd" rowspan="3" align="center"| 2. место|-
| Клуб Бриж
| 1:1
| 3:1
|-
|-
| Легија
| 1:0
| 0:1
|-
| 1/16 финала
| Манчестер јунајтед
| 2:1
| 1:5
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 3:6
|-
|rowspan=4|2016/17.
|rowspan=4|Лига Европе
| 1. коло кв.
| Судува
| 1:0
| 1:0
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2:0
|-
| 2. коло кв.
| Вадуц
| 3:0
| 2:2
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 5:2
|-
| 3. коло кв.
| Видеотон
| 1:1 
| 1:0
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2:1
|-
| плеј-оф
| Османлиспор
| 0:1 
| 0:2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 0:3
|-
|rowspan=4|2017/18.
|rowspan=4|Лига Европе
| 1. коло кв.
| Дери сити
| 6:1
| 4:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 10:2
|-
| 2. коло кв.
| Ференцварош
| 3:1
| 4:2
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 7:3
|-
| 3. коло кв.
| Арка
| 2:1
| 2:3
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 4:4 (пгг)
|-
| плеј-оф
| Аполон
| 1:1 
| 2:3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 3:4
|-
|rowspan=3|2018/19.
|Лига шампиона
| 2. коло кв.
| Астана
| 0:0
| 1:2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 1:2
|-
|rowspan=2|Лига Европе
| 3. коло кв.
| Њу сејнтс
| 3:1
| 2:0
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 5:1
|-
| плеј-оф
| Малме
| 0:2
| 2:2
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 2:4
|-
|2019/20.
|Лига Европе
| 3. коло кв.
| Ренџерс
| 2:4
| 1:3
| bgcolor="#ffdddd" style="text-align:center;"| 3:7
|-
|rowspan=6|2020/21.
|rowspan=6|Лига шампиона
| 2. коло кв.
| Лудогорец
| 
| 2:1
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 2:1
|-
| 3. коло кв.
| Јанг Бојс
| 3:0
|
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 3:0
|-
| плеј-оф
| Славија Праг
| 4:1
| 0:0
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 4:1
|-
|rowspan=3|Група Д
| Ливерпул
| 1:1
| 0:2
|bgcolor="#ffdddd" rowspan="3" align="center"| 4. место|-
| Ајакс
| 1:2
| 1:3
|-
|-
| Аталанта
| 0:4
| 1:1
|-
| rowspan=5|2021/22.
| rowspan=2|Лига шампиона
| 2. коло кв.
| Селтик
| 1:1
| 2:1 
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"| 3:1 
|-
| 3. коло кв.
|  ПСВ Ајндховен
| 0:3
| 0:1
| style="text-align:center; background:#ffdddd;"| 0:4 
|-
| rowspan=3| Лига Европе
| rowspan=3| Група Ф
|  Брага
| 3:2
| 1:3
| bgcolor="#00FFFF" rowspan="3" align="center"| 3. место 
|-
|  Црвена звезда
| 1:1
| 1:0
|-
|  Лудогорец Разград
| 1:1
| 0:0
|-
|}

 Тренутни састав 

 Успеси 
 Суперлига Данске: Првак (3): 2014/15, 2017/18, 2019/20.
 Друго место (4): 2006/07, 2007/08, 2018/19, 2020/21.

 1. дивизија: Првак (1): 1999/00.

 Куп Данске: Првак (1):''' 2018/19.
 Финалиста (4): 2002/03, 2004/05, 2009/10, 2010/11.

Извори

Спољашње везе 

 

М